RS   

 Rio Grande do Sul, Brasil (código ISO 3166-2:BR)
 RS, Caracter de controle do código ASCII: Record Separator - Separador de Registro
radio standard, um prefixo antigamente usado para normas electrónicas (p. ex. RS-232), hoje mantido pela Electronic Industries Alliance
rs (risos), acrônimo para risada usada na Internet
 .rs, o código é o código TLD (ccTLD) na Internet para a Sérvia
 RuneScape, é um MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) produzido pela empresa britânica Jagex Ltda

Desambiguações de siglas